Obhájkyní titulu byla druhá nasazená Američanka Lindsay Davenportová, která vypadla v semifinále s Jennifer Capriatiovou. V semifinálové fázi na sebe obě hráčky narazily již v roce 2000.

Vítězkou soutěže ženské dvouhry se stala dvanáctá nasazená Američanka Jennifer Capriatiová, když v boji o titul porazila turnajovou jedničku ze Švýcarska Martinu Hingisovou ve dvou sadách 6–4, 6–3.

Nasazení hráček 
  Martina Hingisová (finále)
  Lindsay Davenportová (semifinále)
  Venus Williamsová (semifinále)
  Monika Selešová (čtvrtfinále)
  Conchita Martínezová (2. kolo)
  Serena Williamsová (čtvrtfinále)
  Mary Pierceová (3. kolo)
  Anna Kurnikovová (čtvrtfinále)
  Jelena Dementěvová (3. kolo)
  Amanda Coetzerová (čtvrtfinále)
  Chanda Rubinová (1. kolo)
  Jennifer Capriatiová (vítězka)
  Amélie Mauresmová (4. kolo)
  Sandrine Testudová (3. kolo)
  Kim Clijstersová (4. kolo)
  Amy Frazierová (2. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 
 1. sekce 

 2. sekce 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Třetí kolo
| RD4=Čtvrté kolo

| RD1-team01= J Dementěva| RD1-seed01=9
| RD1-team02= L Osterloh
| RD1-seed02= 
| RD1-score01-1=6| RD1-score02-1=4
| RD1-score01-2=6| RD1-score02-2=3
| RD1-team03= J Kostanić
| RD1-seed03= 
| RD1-team04= A Glass| RD1-seed04=Q
| RD1-score03-1=63
| RD1-score04-1=77| RD1-score03-2=4
| RD1-score04-2=6'
| RD1-team05=

3. sekce

4. sekce

Dolní polovina

5. sekce

6. sekce

7. sekce

8. sekce

Reference 

 Ženská dvouhra Australian Open 2001 na www.wtatennis.com

Australian Open 2001